Kejiwan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kejiwan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Kejiwan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar